Barbara Krug (Leipzig, 1956), atleta alemanya especialista en curses de velocitat
 Heinrich Krug (Berlín, 1911), waterpolista alemany que va competir durant la dècada del 1930
 Mikhaïl Krug, compositor i cantant rus
 Nora Krug (Karlsruhe, 1977), il·lustradora alemanya resident a Nova York, autora del còmic autobiogràfic Heimat
 Steve Krug, professional en experiència d'usuari i arquitectura de la informació